Tanzania
Katoro – circoscrizione della regione di Geita
Katoro – circoscrizione della regione del Kagera